Лас Банкетас има више значења:

 Лас Банкетас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Банкетас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику